Björkfors (Kalix); dorp in Zweden, gemeente Kalix;
Björkfors (Kinda); dorp in Zweden, gemeente Kinda;
Björkfors (Nora); dorp in Zweden, gemeente Nora;
Björkfors (Vimmerby); dorp in Zweden, gemeente Vimmerby.